The Listening – album di Lights
The Listening – album dei Little Brother